Le terme Festubert peut signifier:

Toponymie

Canada (Québec)

 Zec Festubert, zone d'exploitation contrôlée (zec), située dans Senneterre (ville), dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 47° 55' 01"; 75° 54' 58"
 Canton Festubert, située dans Senneterre (ville), dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 47° 55' 00"; 75° 56' 00"
 Festubert (hameau), situé à La Tuque (Ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 14' 06"; 72° 41' 00"
 Chemin de Festubert, situé à La Tuque (Ville), Mauricie.
 Lac Festubert, située dans Senneterre (ville), dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 47° 54' 43"; 75° 54' 33"
 Rivière Festubert, située dans Senneterre (ville), dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées de la confluence: 47° 43' 20"; 76° 07' 33"

France

 Festubert, une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.